

Patronyme 
Le patronyme Bond s'apparente au patronyme Bonte.
 Alan Bond (1938-2015), homme d’affaires australien
Barbara Harrell-Bond (1932-2018), spécialiste en sciences sociales américaine
 Chrystelle Trump Bond, danseuse, chorégraphe, historienne de la danse et auteure américaine
Cynthia Bond (née en 1961), écrivaine américaine
 Def Bond, rappeur marseillais
 Edward Bond (né en 1934), dramaturge britannique
 Elizabeth Powell Bond (1841-1926), éducatrice et activiste sociale
Gary U. S. Bond, chanteur américain de rhythm and blues
 Henry Bond (1966-), artiste photographe
 James Bond, ornithologue américain (dont Ian Fleming a utilisé le nom pour son célèbre personnage de fiction)
 James Richard Bond : cosmologiste canadien
 Jess Bond, réalisatrice américaine
 Jezebelle Bond (née en 1979), actrice de films pornographiques américaine (nom de scène)
 
 John Bond (1550-1612), philologue et homme politique britannique
 John Bond (1941-), homme d'affaires britannique
 John Bond (1932-2012), joueur puis entraîneur de football
 Kit Bond (Christopher Samuel "Kit" Bond) : politicien américain
 Michael Bond (1926-2017), auteur britannique de littérature pour la jeunesse
Michael Bond (1987-), joueur australien de rugby à XV
 Nigel Bond (né en 1965), joueur de snooker britannique
 Philippe Bond, humoriste québécois
 Rudy Bond, acteur américain
 Samantha Bond, actrice britannique
Shelly Bond, éditrice de bande dessinée américaine
Shirley Bond, femme politique canadienne
 Tony Bond, footballeur anglais
 Ward Bond, acteur américain
 William Cranch Bond, astronome américain

Personnage de fiction 
 James Bond, matricule 007, personnage de Ian Fleming

Bonds 
 Barry Bonds : joueur professionnel de baseball américain, fils de Bobby Bonds
 Bobby Bonds : joueur professionnel de baseball américain, père de Barry Bonds

Saint
Saint Bond (Baldus), ermite franc de la seconde moitié du .

Autres

Automobile 
 Bond, constructeur automobile anglais ayant notamment produit la Bond Bug.

Bourse 
 Bond est le terme anglais correspondant aux obligations. Avec la mondialisation de l'industrie financière, le terme est devenu courant dans le jargon francophone de la finance ;
 Junk bond, ou « obligation pourrie », surnom donné aux États-Unis aux obligations spéculatives ;
 T-Bond, emprunt d'État.

Cinéma 
 Bonds, film américain de J.R. Niles sorti en 2018.

Musique 
 Bond, un quatuor à cordes britannico-australien.

Physique 
 Nombre de Bond, en mécanique des fluides ;
 Albédo de Bond, en astronomie.

Rue 
 Bond Street, rue de Londres.

Toponyme 
  est un cratère martien, circulaire de diamètre 111 km, situé au nord du quadrangle d'Argyre (MC-26, ARG), entre le cratère  au sud et la  au nord.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais